Uverito peut désigner :

Toponymes

Uverito : capitale de la paroisse civile d'Uverito de la municipalité de José Gregorio Monagas dans l'État d'Anzoátegui ;
 Uverito : capitale de la paroisse civile d'Uverito de la municipalité de Camaguán dans l'État de Guárico ;
 Uverito : une localité de la paroisse civile de Los Barrancos de Fajardo de la municipalité de Sotillo dans l'État de Monagas.

Subdivisions 
 Uverito : l'une des six paroisses civiles de la municipalité de José Gregorio Monagas dans l'État d'Anzoátegui ;
 Uverito : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Camaguán dans l'État de Guárico.

Homonymie de toponyme